Niemcy:
 Schladen – dzielnica gminy Schladen-Werla w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wolfenbüttel
 Schladen – dawna gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wolfenbüttel
 Schladen-Werla – gmina  w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wolfenbüttel

Osoby:
 Ferdinand Schladen – niemiecki specjalista pchnięcia kulą

Inne:
 Schladen – ród